Cernay (Calvados)
Cernay (Eure-et-Loir)
Cernay (Haut-Rhin)
Cernay (Vienne)
ook:
Cernay-en-Dormois,  Marne 
Cernay-la-Ville,  Yvelines
Cernay-l'Église,  Doubs 
Cernay-lès-Reims,  Marne